Menahem (hébreu : מְנַחֵם « consolateur ») est un prénom hébraïque. Il devient populaire après la chute du second Temple de Jérusalem en raison de sa signification et est porté par plusieurs prétendants à la messianité. Il est, en raison du même enseignement, traditionnellement attribué aux enfants mâles nés lors du mois d’av et a, dans les pays d’Europe de l’Est, été associé au prénom vernaculaire Mendel (yiddish : מענדל ou מאנדל, de l’allemand : mandel « amande »).

Le prénom est ou a été porté par :
 Menahem ben Gadi, roi d’Israël ()
 Menahem, un docteur de la Loi devenu conseiller d’Hérode
 Menahem ben Yaïr, ben Juda ou ben Hizkiya, dirigeant des Sicaires et prétendant à la messianité
 Menahem ben Ammiel, Messie selon le Livre de Zeroubabel
 Menahem ben Aaron, roi des Khazars
 Menahem ben Sarouk, un linguiste andalou rédigeant en hébreu
 Menahem ben Salomon, rabbin, exégète et linguiste italien
 Menahem Hameïri, rabbin et philosophe catalan, considéré comme l'un des commentateurs les plus brillants du Moyen Âge.
 Menahem di Lonzano, rabbin et kabbaliste italien
 Menahem Azariah da Fano, rabbin, talmudiste et kabbaliste italien
 Menahem Mendel Krochmal, rabbin galicien
 Menahem Mendel de Vitebsk, maître hassidique biélorusse
 Menahem Mendel Auerbach, rabbin, commentateur et banquier autrichien, gendre du précédent
 Menahem Nahoum de Tchernobyl, fondateur de la dynastie hassidique de Tchernobyl
 Menachem Mendel de Rimanov, disciple majeur d’Elimelekh de Lizhensk
 Menahem Mendel de Kotzk, maître hassidique polonais
 Menahem Mendil Hager, fondateur de la dynastie hassidique de Vishnitz
 Menahem Mendel Schneerson Tzemah Tzedekh , troisième rabbin de la dynastie hassidique de Loubavitch
 Menahem Ussishkin, dirigeant sioniste éponyme du kibboutz Kfar-Ménahem
 Menahem Mendel Beilis, accusé d’un meurtre rituel en Russie
 Menahem Begin, fondateur du Likoud
 Menahem Mendel Schneerson, septième rabbin de la dynastie hassidique de Loubavitch
 Menahem Mendel de Yehoupetz, commerçant juif fictif, protagoniste d’une série d’histoires de Cholem Aleikhem et de La lettre de Menahem Mendel de Nathan Alterman
 Menahem Pressler, pianiste allemand
 Menahem Stern, historien israélien spécialiste de la période du Second Temple de Jérusalem
 Menahem Golan, producteur, réalisateur, scénariste et, occasionnellement, acteur israélien

Notes et références